Prva hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2016./17., te deveta sezona 1. HRL kao drugog ranga.  Za razliku od prošlih sezona, kada je igrana jedinstvena liga, u ovoj sezoni su klubovi bili podijeljeni u dvije skupine - "Jug" s 12 klubova i "Sjever" s 14 klubova. Prvaci su momčadi Karlovca u južnoj i Sesveta u sjevernoj skupini.

Ljestvice

Jug

Sjever

Poveznice 
 Premijer liga 2016./17.
 2. HRL 2016./17.
 3. HRL 2016./17.
 Hrvatski kup 2016./17.

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL Jug , pristupljeno 9. svibnja 2017.
 hr-rukomet.hr, 1. HRL Jug 2016./17., pristupljeno 9. svibnja 2017.
 hrs.hr, 1. HRVATSKA RUKOMETNA LIGA JUG muški 2016./17. - GLASNIK br. 22 , objavljeno 8. svibnja 2017., preuzeto 9. svibnja 2017.
 hrs.hr, 1. HRL Sjever, pristupljeno 9. svibnja 2017. 
 hr-rukomet.hr, 1. HRL Sjever 2016./17., pristupljeno 9. svibnja 2017.
 

2016-17
m-1